Cañita puede referirse a:
 Diminutivo de caña
 Cañita Brava, artista cómico musical español 
 Cañita, localidad panameña
 El nombre común de la planta Phragmites australis
 Pajilla, utensilio para sorber la bebida
Cañitas (película), mexicana, basada en el libro Cañitas de Carlos Trejo
Cañitas de Felipe Pescador (municipio), México
Cañitas de Felipe Pescador, localidad cabecera de ese municipio
Las Cañitas, denominación informal de un sector del barrio de Palermo (Buenos Aires)
Las Cañitas (Inés de Santa Cruz y Catalina Ledesma), lesbianas españolas del siglo XVII